Ordre de Saint-André peut désigner :
Ordre impérial de Saint-André Apôtre le premier nommé, ordre honorifique de l’empire de Russie
Ordre de Saint-André (fédération de Russie), ordre honorifique de la fédération de Russie
Ordre de Saint-André (Pays-Bas espagnols)